Гран-при Австралии 2005 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2005 года. Прошёл на трассе в Альберт-парке в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 6 марта 2005 года.



Обзор

Гонка 

|}

Примечание 
 Поул-позиция: Джанкарло Физикелла 3:01,460 (2 laps)
 Быстрый круг: Фернандо Алонсо 1:25,683
 Гонка была сокращена с 58 до 57 кругов, так как Райкконен заглох на стартовой прямой после прогревочного круга, но до старта гонки.

Ссылки 
 
 
 
 Официальные результаты
 

Гран-при Австралии